Ambix steht für:
anderes Wort für Alembik
Ambix (Zeitschrift), 1937 gegründete britische Zeitschrift für Chemiegeschichte und Alchemiegeschichte